Toponímia:
 Elberon (Iowa), localitat estatunidenca
 Elberon (Nova Jersey), localitat estatunidenca
 Elberon, àrea no incorporada de Long Branch (Nova Jersey), localitat estatunidenca